Kotor, grad u Crnoj Gori
 Kotor (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad, BiH